A Música de Maysa é um álbum de compilação das músicas da cantora brasileira Maysa, lançado em 1960 pela RGE. Essa coletânea contém canções do primeiro, do segundo, do terceiro e do quinto álbuns de estúdio de Maysa, sendo todas as canções compostas por ela mesma. Nenhuma canção do quarto álbum de Maysa foi adicionada ao disco, em compensação, todo o primeiro álbum foi adicionado.

Faixas 

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 1960
Álbuns lançados pela RGE